Der Dom zu Skara gehört zu den ältesten Domkirchen Schwedens. Er wurde im 13. und 14. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut. Der Dom ist Bischofskirche des Bistums Skara der evangelisch-lutherischen Schwedischen Kirche.

Baugeschichte 
Das Bistum ist das älteste Bistum Schwedens und wurde 1014 unter Olof Skötkonung errichtet. Die Domkirche wurde erstmals um 1150 erwähnt. Bei der Renovierung 1999 fand man Steinreste, die auf ein noch höheres Alter datiert wurden. Der älteste Teil des heutigen Kirchengebäudes ist die romanische Krypta unter dem Chor. Anschließend entstand im gotischen Stil zunächst der Chor selber, dann um 14. Jahrhundert das Langhaus. Errichtet wurde das Gotteshaus aus gehauenem Sandstein. Grundriss und große Teile des Mauerwerks sind noch von der mittelalterlichen Kirche. Vieles ist jedoch nach dem großen Brand von 1719 geschaffen worden. Und sein heutiges Aussehen ist nicht zuletzt das Resultat der durchgreifenden Renovierung durch den Architekten Helgo Zettervall und dessen Auffassung von Gotik in den Jahren 1886–1894. Nach einem Brand wurde der Dom in den 1940er Jahren neuerlich renoviert und mit neuen, durch Bo Beskow künstlerisch gestalteten Fenstern im Chor versehen.

Orgel 
Der Dom zu Skara verfügt über eine Hauptorgel und eine Chororgel. Die Hauptorgel wurde 1964 durch den dänischen Orgelbauer Poul-Gerhard Andersen (Kopenhagen) erbaut. Das Instrument hat 46 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

 Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P

Einzelnachweise

Weblinks 

 Seite des Pastorats Skara über seine Kirche (auf Schwedisch)

Skara
Skara
Gemeinde Skara
Skara, Dom
Skara, Dom
Skara
Skara, Dom